Ängsholmen ist

der Name von Ortschaften in Schweden:

Ängsholmen (Åtvidaberg),
Ängsholmen (Boxholm),
Ängsholmen (Eskilstuna),
Ängsholmen (Ödeshögs).

Darüber hinaus gibt es in Schweden eine Vielzahl von Inseln und Landschaftsbestandteilen dieses Namens. Darunter:
Ängsholmen (Djurö),
Ängsholmen (Fälön),
Ängsholmen (Ljusterö),
Ängsholmen (Lidingö),
Ängsholmen (Nämdö),
Ängsholmen (Runmarö),
Ängsholmen (Sollenkroka),
Ängsholmen (Utö).